

Patronyme 

 Alexandre Charles Jacobsen (1629-1691), marin français ;
 Alf R. Jacobsen (né en 1950-), écrivain et journaliste norvégien, auteur de roman policier ;
 Allan Jacobsen (né en 1978), joueur écossais de rugby à XV ;
 Anders Jacobsen (né en 1985), sauteur à ski norvégien ;
 Anne Marit Jacobsen (1946-), actrice norvégienne ;
 Arne Jacobsen (1902-1971), architecte et designer danois ;
 Astrid Jacobsen (née en 1987), fondeuse norvégienne ;
 Carl Jacobsen (1842-1914), entrepreneur danois ;
 Casey Jacobsen (1981-), joueur de basket-ball américain ;
 Cornil Guislain Jacobsen (1709-1787), négociant, armateur et entrepreneur français;
 Edva Jacobsen (1964-), économiste et femme politique féroïenne ;
 Else Jacobsen (1911-1965), nageuse danoise ;
 Egill Jacobsen (1910-1998), peintre danois surréaliste ;
 Hans Jacobsen (1938-2011 ), entrepreneur féroïen ;
 Inger Jacobsen (1923-1996), chanteuse et actrice norvégienne ;
 Jan Jacobsen (1588-1622), commandant de la marine flamande ;
 Jens Peter Jacobsen (1847–1885), écrivain, poète et scientifique (botaniste) danois ;
 Johan Jacobsen (1912-1972), réalisateur danois ;
 Jørgen-Frantz Jacobsen (1900-1938), écrivain féroïen de langue danoise ;
 Lars Jacobsen (né en 1979), footballeur danois ;
 Maria Jacobsen (1882-1960), missionnaire danoise, témoin du génocide arménien ;
 Michel Jacobsen (1560-1632), corsaire dunkerquois, vice-amiral pour le compte de l'Espagne, arrière-grand-père de Jean Bart ;
 Pål Jacobsen (né en 1956), footballeur norvégien ;
 Petra Jacobsen (1914-1994), généticienne danoise, découvreuse du syndrome de Jacobsen ;
 Pierre Jacobsen (1917-1957), haut fonctionnaire international français ;
 Robert Jacobsen (1912-1993), sculpteur danois ;
 Rolf Jacobsen (1907-1994), poète et écrivain norvégien ;
 Roy Jacobsen (1954-), écrivain norvégien ;
 Steffen Jacobsen (1956-), médecin et écrivain danois ;
 Thorkild Jacobsen (1904–1993), philologue spécialiste de Sumer ;

Noms composés 
 Colombe Jacobsen-Derstine (née en 1979), actrice américaine.

Pseudonyme 
 Jacobsen (1958- ), auteur français de bandes dessinées érotiques.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien